Ребровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ребровка — село в подчинении горадминистрации Аксу Павлодарской области.

Россия 
 Ребровка — посёлок в Павинском районе Костромской области.
 Ребровка — деревня в Атяшевском районе Мордовии.
 Ребровка — село в Омском районе Омской области.
 Ребровка — село в Никольском районе Пензенской области.
 Ребровка — деревня в Вешкаймском районе Ульяновской области.
 Ребровка — прежнее название села Владимировка в Левокумском районе Ставропольского края.